Framelock (engl. „Rahmensperre“, „Rahmenverschluss“) steht für:

 eine Begrenzung der Bildwiederholfrequenz in Videospielen
 einen Verschlussmechanismus bei Einhandmessern